Škeble má několik významů

Český název pro několik rodů mlžů z čeledi velevrubovití.
 škeble Anodonta, např. škeble rybničná Anodonta cygnea, škeble říční Anodonta anatina, a další.
 škeble Pseudanodonta, např. škeble plochá Pseudanodonta complanata, a další.
 škeble Sinanodonta, např. škeble asijská Sinanodonta woodiana, a další.
Lidové obecné označení pro lastury mlžů 

Velevrubovití